Il gatto – romanzo del 1966 di Georges Simenon
 Il gatto – film del 1977 diretto da Luigi Comencini
 Il gatto... e il cappello matto, uscito inizialmente in Italia come Il gatto – film del 2003 diretto da Bo Welch
 Il Gatto – personaggio di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino